Fernando Cavallieri (Santo André, 7 de outubro de 1962) é um cantor, compositor e instrumentista brasileiro.

Compositores do estado de São Paulo
Instrumentistas do estado de São Paulo
Naturais de Santo André (São Paulo)
Cantores do estado de São Paulo